

België 
 Spoorlijn 81 (België)
 Tramlijn 81 (Brussel)
 Buslijn 81 (België)

Nederland 
 Buslijn 81 (Haaglanden)
 Buslijn 81 (Deventer-Zutphen)
 Buslijn 81 (Gorinchem-Utrecht)
 Buslijn 81 (Haarlem-Zandvoort)
 Buslijn 81 (Ommen-Westerhaar)
 Buslijn 81 (Slough-Hounslow)
 Buslijn 81 (Spijkenisse)
 Buslijn 81 (Veenendaal-Woudenberg)

Verenigde Staten 
 Buslijn 81 (Los Angeles)